Eisenia kan syfta på:
 Eisenia (djur) –  ett släkte daggmaskar
 Eisenia (brunalger) – ett släkte i familjen Alariaceae, i ordningen Laminariales i klassen brunalger